Edmund Beaufort (ok. 1406–1455) – angielski możnowładca, 2. książę Somerset
 Edmund Beaufort (ok. 1439–1471) – angielski możnowładca, 4. książę Somerset